Karo (Etiòpia), població etíop
 Karo del Nord, riu de Jharkhand afluent del Koel del Sud neix al districte de Lohagarda 
 Karo del Sud, riu del Jhakhand que neix a la comarca de Gangpur